Comitatul Park, conform originalului din limba engleză, Park County, este numele mai multor comitate din Statele Unite ale Americii.

 Comitatul Park, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Park, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Park, statul  -- (Categorie și format)

Vezi și 
 Park (dezambiguizare)''